Лев Ошанин: Ошанин, Лев Васильевич (1884—1962) — врач и антрополог, сын Василия Фёдоровича Ошанина.
 Ошанин, Лев Иванович (1912—1996) — советский поэт-песенник.